Першотравневий район — назва Мангушського району Донецької області у 1946—2016 роках.
 Першотравневий район — колишній район міста Чернівців.